Хатериите (gens Hateria) са фамилия от Древен Рим. Те са роднини с император Август.

Известни от фамилията:

 Квинт Хатерий, оратор, суфектконсул 5 пр.н.е.
 Децим Хатерий Агрипа, консул 22 г., първият съпруг на Домиция Лепида Старша
 Квинт Хатерий Антонин (консул 53 г.), консул 53 г., син на Децим и Домиция
 Тит Хатерий Непот, суфектконсул 134 г.
 Тиберий Хатерий Сатурнин, суфектконсул 164 г.

Други:

 Туатари – род влечуги

Римски фамилии